HCM est un sigle qui peut désigner :
 Human capital management (en français, gestion des ressources humaines), un synonyme de gestion des ressources humaines ;
 Hypertrophic cardiomyopathy (en français, cardiomyopathie hypertrophique), une hypertrophie d'une partie du muscle cardiaque ;
 Hausdorff Center for Mathematics, un centre de recherche mathématique en Allemagne ;
 Hô Chi Minh, le fondateur de la République démocratique du Viêt Nam ;
 Hockey Club Martigny, un ancien club suisse de hockey sur glace qui jouait ses matchs à domicile à Martigny ;
 hôpital chirurgical mobile, selon la liste des abréviations militaires belges ;
 Hierarchical configuration manager (en français, gestionnaire de configuration hiérarchique), un élément des logiciels de CAO, il permet aux concepteurs de définir les relations hiérarchiques établies entre les membres de l'équipe et de fournir une interface permettant d’intervenir à tous les niveaux de la hiérarchie de conception ;
 Halal Certified medecine, fondée par un pharmacien de Sidney, Forat Sultan, cette organisation étudie les ingrédients des médicaments et statue sur leur caractère halal ;
 , un aéroport desservant la ville d'Eyl, en Somalie, selon la liste des codes AITA des aéroports/H.

Code IATA des aéroports